Милошевац може бити:

 Милошевац (Шабац), насеље у општини Шабац, Република Србија
 Милошевац (Велика Плана), насеље у општини Велика Плана, Подунавски округ, Република Србија 
 Милошевац (Модрича), насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Милошевац (Бариловић), насеље у општини Бариловић, Кордун, Република Хрватска